Сплиттер
 Сплиттер — комбинированный электрический фильтр для частотного разделения каналов
 Сплиттер — аэродинамическая плоскость, служащая для ограничения поступления воздуха под днище автомобиля

Фамилия
 Сплиттер, Тьяго — бразильский профессиональный баскетболист

См. также 
 Split
 Splitting the Atom